De gregoriaanse kalender werd in principe in 1582 ingevoerd, maar in veel landen gebeurde dat pas later. Onderstaande kalender geldt voor een deel van Oostenrijk, waar men in december 1583 tien dagen oversloeg.

Overgangskalender
1583
Geschiedenis van Oostenrijk